papa, (lat. otac, tata) naziv za poglavara Katoličke Crkve
 Pape (Bijelo Polje, Crna Gora), naselje u općini Bijelo Polje, Crna Gora